Styltstövlöss (Psyllipsocidae) är en familj av insekter. Styltstövlöss ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Psyllipsocidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stövsländor